"Echoes" – utwór brytyjskiej grupy rockowej Pink Floyd
 Echoes – debiutancki album Maggie Reilly
 Echoes − album Willa Younga
 Echoes: The Best of Pink Floyd – album kompilacyjny Pink Floyd
 Echoes: The Retrospective – album grupy Camel